L'alfabet persa és l'alfabet que s'empra per escriure el persa. És una varietat de l'alfabet àrab amb 32 caràcters principals.

Alfabet principal 

persa